Mit dem Elberfelder Realgymnasium bzw. Realgymnasium in Elberfeld kann gemeint sein:

 Gymnasium Bayreuther Straße, gegründet 1907
 Carl-Fuhlrott-Gymnasium, ab 1884 in der Herzogstraße, ab 1900 in dem heute denkmalgeschützten Schulgebäude Katholische Hauptschule Bundesallee 30, 1975 Umzug des Gymnasiums ins Schulzentrum Süd (Wuppertal-Küllenhahn)